Čukić ist der Familienname folgender Personen:
 Dejan Čukić (* 1966), montenegrinischer Schauspieler
 Vladan Čukić (* 1980), kroatischer Fußballspieler